

Patronyme 
Biet est un nom de famille.
 Christian Biet (1952-2020), professeur d'études théâtrales ;
 Dylan Biet, Légende de l'esport, évoluant sur le jeu League of Legends ;
 Félix Biet (1838-1901), prêtre missionnaire et naturaliste ayant donné son nom à :
 Chat de Biet, espèce de félins (ou une sous-espèce) du genre Felis,
 Garrulaxe de Biet, un passereau.
 Georges Biet (1869-1955), architecte ;
 Jean Marie Dieudonné Biet (1785-1857), architecte, inspecteur général des bâtiments civils.

Acronyme BIET 

 Le village de Belle-Isle-en-Terre, dans les Côtes-d'Armor
 
 
 

Homonymie de patronyme